Алимба́ев () — казахская фамилия; имеет женскую форму Алимбаева. Известные носители:
 Алимбаев, Абдикарим Карбекович (род. 1973) — киргизский государственный деятель, полномочный представитель правительства (губернатор) в Баткенской области.
 Алимбаев, Берик Каримович (1936—2016) — советский и киргизский артист балета и педагог, солист балета Киргизского театра оперы и балета имени А. Малдыбаева, заслуженный артист Киргизской ССР (1967), народный артист Киргизии (2006).
 Алимбаев, Доскей (1850—1946) — казахский акын, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
 Алимбаев, Ерлан Алтынбаевич — посол Казахстана в Индии с 4 сентября 2019.
 Алимбаев, Музафар (1923—2017) — казахский поэт и переводчик, литературовед, детский писатель.
 Алимбаев, Пахнидин (1892—1983) — звеньевой колхоза имени Кагановича Янги-Наукатского района Ошской области, Герой Социалистического Труда.
 Алимбаев, Руслан Равильевич (род. 1997) — казахстанский футболист, защитник карагандинского клуба «Шахтёр».
 Алимбаев, Шокан Казбаевич (1941—1989) — казахский советский писатель-фантаст.

Алимбаева 
 Алимбаева, Мамила (1916—2015) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Примечания